Riksgropen kan avse:

Riksgropen – en populära benämningen på den "grop" som uppstod under de arkeologiska utgrävningarna av Riksplan framför Riksdagshuset på Helgeandsholmen 1978–1981
Riksgropen, Norrmalm – en omfattande byggarbetsplats på Nedre Norrmalm i samband med Norrmalmsregleringen och utbyggnaden av Stockholms tunnelbana under 1950-, 1960- och början av 1970-talen